Nebovidy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Nebovidy, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Nebovidy, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale